Morton County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Morton County (Kansas)
Morton County (North Dakota)